Le terme  open space  est un anglicisme qui peut désigner :
 Une façon d'organiser un espace de travail à plusieurs : aménagement en open space
 Une méthode pour structurer des conversations et des conférences : méthodologie open space

Management